Chapin Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chapin Hill (New Hampshire)	
 Chapin Hill (New York)